Лоренцо Куинн (; род. 7 мая 1966, Рим, Италия) — итальянский скульптор и киноактёр.

Биография 
Родился в семье американского актёра Энтони Куинна и его второй жены, дизайнера одежды Иоланды, урождённой Аддолори, брат актёра Дэнни Куинна. Учился в Академии изящных искусств в Нью-Йорке, планировал стать художником, затем заинтересовался скульптурой. В период с 1988 по 2000 год сыграл в восьми фильмах (из них три телевизионных), самая известная роль — молодой Страдивари в одноименном фильме 1988 года (роль пожилого Страдивари сыграл Энтони Куинн). После этого полностью посвятил себя скульптуре.

На официальном сайте скульптора указано, что в 2011 году его работы выставлялись в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге. На сайте Эрмитажа на данный момент такой информации нет, но в сети можно встретить фотографии Лоренцо Куинна, как почётного гостя одного из мероприятий Эрмитажа в 2011 году, что возможно и сопровождалось выставленными работами.

С 1988 года женат на Джованне Чикутто, живёт в Испании с женой и тремя сыновьями.

Работы 
Среди работ Лоренцо Куинна можно выделить:

Статуя святого Антония Падуанского для клойстера базилики святого Антония в Падуе, выполненная по заказу Ватикана и освящённая Папой Римским при большом стечении народа.

Скульптура Encounters перед музеем современного искусства в Пальма-де-Майорка, Майорка, Испания.

Скульптура Древо жизни перед церковью Святого Мартина в Бирмингеме, Великобритания.

Скульптура Rise Through Education перед Академий Спортивных Достижений в Дохе, Катар.

Также выполнил серию скульптур «Сила природы» (The Force of Nature), разные варианты которых расставлены в нескольких городах.

Галерея

Фильмография 
 — Онасис
 — Страдивари — молодой Страдивари
 — Дали
 — Ориунди

Ссылки 
 Элегантный Нью-Йорк. Лоренцо Куинн. 
 Официальный сайт скульптора.

Примечания 

Актёры Италии
Скульпторы Италии XX века